Dial steht für:

 Dial, deutscher Satellit
 Diallylbarbitursäure, siehe Allobarbital
 Dial Plastics, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Dial Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Differentielles Absorptions-Lidar (englisch: differential absorption lidar), siehe Lidar#Differentielle Absorptions-Lidar, zur Messung von Spurengaskonzentrationen
 Dial (Armbanduhr), Wearable

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dial (Arkansas), im Howard County – nicht mehr existent
 Dial (Georgia), im Fannin County
 Dial (Fannin County, Texas)
 Dial (Hutchinson County, Texas)
 Dial (West Virginia), im Kanawha County
 Dial Heights, im Salt Lake County, Utah

Personen:
 Garry Dial (* 1954), US-amerikanischer Jazz-Musiker und -komponist
 Harry Dial (1907–1987), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Nathaniel B. Dial (1862–1940), US-amerikanischer Politiker
 Nikki Dial (* 1973), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Thornton Dial (1928–2016), US-amerikanischer Künstler

im NRHP gelistete Objekte:
 Dial House, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003388
 Dial Mill, in Conyers, Georgia, ID-Nr. 78001005
 Dial-Goza House, in Madison, Florida, ID-Nr. 73000585
 Dial-Williamson House, in Marshall, Texas, ID-Nr. 79002971

Siehe auch:
 Dialer
 Dyal